RRZ ist eine Abkürzung für:

 RheinRuhrZentrum
 Regionales Rechenzentrum

RRZ